Kahlefeld ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Kahlefeld (1903–1980), deutscher Theologe, katholischer Priester und Verfasser theologischer Schriften und liturgischer Gesänge
 Susanna Kahlefeld (* 1964), deutsche Politikerin
Siehe auch:
Kalefeld
Kahlfeldt